Close Harmony – cortometraggio del 1923
Close Harmony – film del 1929 diretto da John Cromwell, A. Edward Sutherland
Cowboy Canteen (titolo UK Close Harmony) – film del 1944 diretto da Lew Landers
Close Harmony – documentario del 1981 diretto da Nigel Noble, Oscar al miglior cortometraggio documentario